Cícero Ricardo de Souza – calciatore brasiliano
 Ricardo Alexandre dos Santos – ex calciatore brasiliano
 Ricardo Alves Pereira – calciatore brasiliano
 Ricardo Cavalcante Mendes – calciatore brasiliano
 Ricardo Ferreira da Silva – calciatore brasiliano
 Ricardo Filipe da Silva Braga – giocatore di calcio a 5 portoghese
 Ricardo Garcia –  pallavolista brasiliano
 Ricardo Jorge Oliveira António – calciatore portoghese
 Ricardo José Veiga Varzim Miranda – calciatore portoghese
 Ricardo Luís Pozzi Rodrigues – allenatore ed ex calciatore brasiliano
 Ricardo Ribeiro de Lima – calciatore brasiliano
 Ricardo Weslei de Campelo – calciatore brasiliano